Владимир Салов:
 Салов, Владимир Иванович (1923—1984) — советский историк.
 Салов, Владимир Николаевич (1825—1890) — российский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Салов, Владимир Семёнович (1924—2018) — советский вице-адмирал.